Vauvert (von val vert, grünes Tal) bezeichnet die folgenden geographischen Gebiete und Orte:
 Vauvert (Paris), eine Talmulde außerhalb des mittelalterlichen Paris
 Vauvert (Gard), Gemeinde im Département Gard
 Kanton Vauvert, Kanton im Département Gard
 Vauvert, Ort in Dolbeau-Mistassini in der kanadischen Provinz Québec

Vauvert ist Teil des Familiennamens folgender Personen:
 Charles-Jean de La Motte-Vauvert (1782–1860), französischer Bischof

Vauvert steht weiterhin für:
 Vauvert (Rind), Rinderrasse
 Au Diable Vauvert, Verlag in Frankreich